Mistrzostwa Europy w Szermierce 2011 – 24. edycja mistrzostw Europy odbyła się w English Institute of Sport w Sheffield (Wielka Brytania) w dniach 14–19 lipca 2011.

Program

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety

floret 
 Anna Rybicka (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/8 finału
 Magdalena Knop (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w 1/8 finału
 Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Wojtkowiak (Sietom AZS AWFis Gdańsk) – odpadła w ćwierćfinale
 drużyna (Rybicka, Knop, Synoradzka, Gruchała) – zajęła 6. miejsce

szabla 
 Aleksandra Socha-Szelagowski (AZS AWF Warszawa) – odpadła w finale 
 Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 Irena Więckowska (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/16 finału
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań) – odpadła w 1/8 finału
 drużyna (Socha, Jóźwiak, Więckowska, Kędziora) – zajęła 5. miejsce

szpada 
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/8 finału
 Ewa Nelip (AZS AWF Warszawa) – odpadła w 1/32 finału
 Małgorzata Bereza (AZS-AWF Katowice) – odpadła w 1/32 finału
 Małgorzata Stroka (AZS AWF Warszawa) – odpadła w ćwierćfinale
 drużyna (Piekarska, Nelip, Stroka, Dmowska-Andrzejuk) – zajęła 8. miejsce

mężczyźni

floret 
 Leszek Rajski (Wrocławianie) – odpadł w 1/8 finału
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/8 finału
 Marcin Zawada (AZS AWF Warszawa) – odpadł w 1/16 finału
 Radosław Glonek (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) – odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Kawiecki, Rajski, Majewski, Ciepły) – zajęła 7. miejsce

szabla 
 Marcin Koniusz (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/16 finału
 Adam Skrodzki (AZS-AWF Katowice) – odpadł w 1/16 finału
 Mateusz Górski (KKSz Konin) – odpadł w 1/32 finału
 Damian Skubiszewski (TMS Zagłębie Sosnowiec) – odpadł w eliminacjach
 drużyna (Koniusz, Skrodzki, Górski, Skubiszewski) – zajęła 10. miejsce

szpada 
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) – odpadł w ćwierćfinale
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław) – odpadł w półfinale 
 Piotr Kruczek (AZS AWF Kraków) – odpadł w 1/16 finału
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa) – odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Zawrotniak, Motyka, Kruczek, Andrzejuk) – zajęła 11. miejsce

Rezultaty

Mężczyźni

Floret indywidualnie 
14 lipca

Floret drużynowo 
17 lipca

Szpada indywidualnie 
15 lipca

Szpada drużynowo 
18 lipca

Szabla indywidualnie 
16 lipca

Szabla drużynowo 
19 lipca

Kobiety

Szabla indywidualnie 
14 lipca

Szabla drużynowo 
17 lipca

Floret indywidualnie 
15 lipca

Floret drużynowo 
18 lipca

Szpada indywidualnie 
16 lipca

Szpada drużynowo 
19 lipca

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Mistrzostwa Europy w szermierce
2011 w sporcie
2011 w Wielkiej Brytanii
Sport w Sheffield